Extractie (scheikunde), een methode om een mengsel van stoffen te scheiden op basis van een verschil in oplosbaarheid
Extractie (natuurkunde), het naar buiten geleiden van deeltjes uit het magneetveld van een deeltjesversneller
Extractie (tandheelkunde), een tandheelkundige behandeling waarbij een kies of tand wordt verwijderd
Menstruele extractie, het leegzuigen van de inhoud van de baarmoeder 
DNA-extractie, het isoleren van DNA uit cellen
Cafeïne-extractie, het extraheren van cafeïne uit koffie
Forcipale extractie
Vaste fase-extractie